Rümelinsmühle ist der Name von

 Rümelinsmühle (Basel), ehemalige Getreidemühle in Basel
 Rümelinsmühle (Murrhardt), Wassermühle in Murrhardt